Sorvino :
 Mira Sorvino (1967-), actrice et productrice américaine ;
 Paul Sorvino (1939-2022), acteur et réalisateur américain.